Rier ist der Nachname von
 Alexander Rier (* 1985), Südtiroler Schlagersänger
 Norbert Rier (* 1960), Südtiroler Schlagersänger